VRL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vila Real (Portogallo)